Blåbjerg (Blaabjerg) kan henvise til flere artikler:

 Blåbjerg Klit – et område i Henne Sogn
 Blåbjerg Klitplantage
 Blaabjerg Kommune
 Blåbjerg Nord Pastorat
 Blåbjerg (Anholt Sogn) – et stednavn i Anholt Sogn
 Blåbjerg (Arnborg Sogn) – et stednavn i Arnborg Sogn
 Blåbjerg (Hoven Sogn) – et stednavn i Hoven Sogn
 Blåbjerg (Ølstrup Sogn) – et stednavn i Ølstrup Sogn
 Blåbjerg Gårde – et stednavn i Rakkeby Sogn (Morsø Kommune)